Арбай-Сала — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения. Термин  означает «проток».

Якутия 
 Арбай-Сала — река, правый приток р. Хамакы, координаты 60°36' с. ш. 111°23' в. д., код ГКГН 122491.
 Арбай-Сала — река, правый приток р. Улахан-Орусуока, координаты 68°43' с. ш. 122°50' в. д., код ГКГН 378068.
 Арбай-Сала — река, левый приток р. Моркока-Мархарата, координаты 64°59' с. ш. 113°44' в. д., код ГКГН 223056.

См. также 
 Арбай